Ipiranguensi – abitanti di Ipiranga (Paraná)
Ipiranguensi – abitanti di Ipiranga de Goiás
Ipiranguensi – abitanti di Ipiranga do Norte
Ipiranguensi – abitanti di Ipiranga do Piauí
Ipiranguensi – abitanti di Ipiranga do Sul